Татарська — одна з тюркських мов

Татарська — присілок, Абатський район, Тюменська область
 Татарська — присілок, Сухобузімський район, Красноярський край